Black Coffee, pièce de théâtre d'Agatha Christie ;
Black Coffee, adaptation au cinéma par Leslie S. Hiscott en 1931 ;
 Black Coffee, adaptation en téléfilm réalisé par Claus Peter Witt et diffusé en 1973 ;
 Black Coffee, adaptation en nouvelle par Charles Osborne en 1999 ;

 Black Coffee, chanson écrite par Sonny Burke en 1948 et qui fut ensuite reprise par de nombreux artistes ;
 Black Coffee, album de Patricia Kaas, sorti en 1996 ;
 Black Coffee, chanson du groupe All Saints sortie en 2000 ;
 Black Coffee, roman policier écrit par Sophie Loubière et publiée en 2013.